Le sigle CCPF peut désigner :
 Le commandement des centres de préparation des forces, établissement de l'armée française.
 La communauté de communes du pays de Falaise, établissement public de coopération intercommunale situé dans le département du Calvados.
 La communauté de communes du Pays de Faverge, ancien nom de la communauté de communes des Sources du Lac d'Annecy, établissement public de coopération intercommunale situé dans le département de la Savoie.
 La communauté de communes du Pays de Fayence, établissement public de coopération intercommunale situé dans le département du Var.
 La .
 La communauté de communes du Pays de Fénétrange, établissement public de coopération intercommunale situé dans le département de la Moselle.
 La communauté de communes du Pays de Foix, établissement public de coopération intercommunale situé dans le département de l'Ariège.
 La communauté de communes du pays de Fontainebleau, ancien établissement public de coopération intercommunale situé dans le département de Seine-et-Marne.
 La communauté de communes du pays de France, ancien établissement public de coopération intercommunale situé dans le département du Val-d'Oise.
 La communauté de communes du pays de la Fillière, ancien établissement public de coopération intercommunale situé dans le département de la Haute-Savoie.
 La communauté de communes du Pays fouesnantais, établissement public de coopération intercommunale situé dans le département du Finistère.
 La communauté de communes de Puisaye-Forterre, établissement public de coopération intercommunale situé dans le département de l'Yonne et en région Bourgogne-Franche-Comté.